Szermierka na 3. Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych – zawody sportowe dla szermierzy-żołnierzy zorganizowane przez Międzynarodową Radę Sportu Wojskowego, które odbywały się we włoskiej Katanii w dniach 6–8 grudnia 2003 roku podczas światowych igrzysk wojskowych.

Zawody były równocześnie traktowane jako 39 Wojskowe Mistrzostwa Świata w szermierce.

Harmonogram 

 Legenda

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 166 szermierzy (w tym 125 mężczyzn i 41 kobiet) z 27 państw.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa 

Źródło: Katania

Zobacz też   

 Polscy medaliści letnich igrzysk wojskowych
 Polska na światowych wojskowych igrzyskach sportowych
 Światowe wojskowe igrzyska sportowe

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Dyscypliny rozgrywane na Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych 2003
Szermierka na światowych wojskowych igrzyskach sportowych
Wojskowe Igrzyska Sportowe